San Porfirio può indicare alcuni santi che la Chiesa cattolica ricorda nel Martirologio romano:
 San Porfirio, martire con Caralampo e Bapto a Magnesia, sotto Settimio Severo (m. 202), 10 febbraio
 San Porfirio, vescovo di Gaza (m. 426), 26 febbraio
 San Porfirio, prete (20 agosto)
 san Porfirio, martire nel I secolo con Onesiforo nell'Ellesponto (6 settembre)
 San Porfirio, martire (15 settembre)
 San Porfirio, martire ad Efeso (4 novembre)

Note